Xigazê of Shigatse is een prefectuur in de Tibetaanse Autonome Regio in China. De prefectuur ligt in het gebied van de traditionele Tibetaanse provincie U-Tsang. De hoofdstad van de prefectuur is de gelijknamige stad Shigatse (Xigazê), wat tevens de tweede stad van Tibet is.

Arrondissementen 
De volgende bestuurlijke gebieden op arrondissementniveau liggen in de prefectuur Xigazê.

v